Miasto grzechu z ang. Sin City – obszar miejski skupiający różne przejawy rozpusty
 Sin City – komiks Franka Millera
 Sin City: Miasto grzechu – film w reżyserii Franka Millera i Roberta Rodrigueza
 Sin City 2: Damulka warta grzechu – sequel filmu Sin City: Miasto grzechu
Sin City The Mixtape – album muzyczny amerykańskiego rapera Ski Mask The Slump Goda